Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Berlin du 13 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1985
Tennis en mai 1985